Bardou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bardou, Dordogne, Aquitaine,

Guinea 

 Bardou (ort), Faranah Region, Kissidougou, 

Robotskapade Guineaförgreningar